Лунс () — фамилия.

Известные носители:
 Лунс, Йозеф (1911—2002) — голландский дипломат, политический деятель, министр иностранных дел.
 Лунс, Хёйб (1881—1942) — отец Йозефа Лунса, художник, скульптор, иллюстратор и автор книг о нидерландских картинах.